Puchar Europy Par U-19 na Żużlu 2018 – 1. edycja Pucharu Europy par U-19 na żużlu. W ramach turnieju rozegrano wyłącznie zawody finałowe, które odbyły się 7 lipca 2018 roku w słowackiej Žarnovicy.

Wyniki

Finał 
Opracowano na podstawie źródła.

 Gospodarz:  Žarnovica
 Data: 7 lipca 2018
 Stadion: Mestský športový štadión Žarnovica
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  Mika Laukkanen

Zobacz też 
 Indywidualny Puchar Europy U-19 na Żużlu 2018

Przypisy 

2018
2018 w sporcie żużlowym
2018 na Słowacji